Townsend se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John Kirk Townsend
 Charles Haskins Townsend
 Charles Henry Tyler Townsend
 Charles Orrin Townsend
 Josiah H. Townsend
 James Ian Townsend